

Patronyme
 Julián Simón est un coureur motocycliste espagnol
 Julian Lincoln Simon est un professeur d'économie